Штурм Тюильри — штурм восставшими дворца Тюильри в Париже. Имел место неоднократно.
 Штурм 20 июня 1792 года — окончился относительном мирным вторжением народа во дворец.
 Штурм 10 августа 1792 года — сопровождался серьёзным боем, окончился резней швейцарских гвардейцев, защищавших дворец.
 Штурм 27—29 июля 1830 года — дворец вновь оборонял гарнизон швейцарцев, на этот раз под командованием 92-летнего генерала Дотишампа.
 Штурм 24 февраля 1848 года — толпа захватила и разграбила дворец после бегства Луи-Филиппа в Англию.